Setzer:
 Brian Setzer (né en 1959), chanteur, guitariste et auteur-compositeur américain.
 Gerbille de Setzer, espèce de rongeur
 Setzer Gabbiani, personnage de jeu vidéo
Setzer, éditeur de LaTex sous GNOME